Lochmann ist der Familienname folgender Personen:

 Lochmann (Schweizer Patrizierfamilie), aus Zürich stammendes und bis in das 15. Jahrhundert nachweisbares, zum Teil geadeltes Geschlecht in drei ausgestorbenen Linien
 Lochmann von Königsfeldt, auch: Lochmann van Köningsfeldt und Lochmann van Köngsfeld sowie Lochmann von Königsfeld; ab dem 16. Jahrhundert von Hannover aus nachweisbares Adelsgeschlecht, beginnend mit Otto Lochmann

 Ernst August Samuel Lochmann (1682–1733), in den Reichsadelsstand erhobener Hof-Fourier
 Ernst-Randolf Lochmann (1931–2003), deutscher Naturwissenschaftler und Gründungsmitglied der Partei Die Grünen
 Friedrich Lochmann (1863–1914), hessischer Kreisrat
 Johann Martin Lochmann (1768–1827), deutscher Kaufmann und Politiker
 Gerd Lochmann (1948–2022), deutscher Leichtathlet (DDR)
 Gerhard Lochmann (1935–2013), Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR
 Hans Lochmann (1912–1953), deutscher Maler und Bildhauer
 Heiko Lochmann (* 1999), deutscher YouTuber, siehe Die Lochis
 Johann Carl Friedrich Lochmann (1779–1838), sächsisch-preußischer Orgelbauer
 Matthias Lochmann (* 1971), deutscher Sportwissenschaftler und Sportmediziner
 Otto Lochmann (um 1650–1704), auch Otto Lockmann, kurfürstlich-hannoverscher Hoffourier
 Otto Lochmann (Verleger) (1920–2006), deutscher Verleger (Verlag Vopelius Jena)
 Paul Lochmann, Erfinder
 Philipp Lochmann (1589–1652), Kanzler des Stifts Neuzelle und kursächsischer Rat
 Reinhold Lochmann (1914–2008), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus, Häftling im KZ Buchenwald, Oberst der Deutschen Volkspolizei
 Riney Lochmann (* 1944), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Roman Lochmann (* 1999), deutscher Nachwuchssänger
 Slava Lochmann, Schreibweise von Wjatscheslaw Lotschman (* 1977), ukrainischer Handballtrainer und -spieler

 Der letzte Tanaru, nach seinem Verhalten, Löcher zu graben, Lochmann genannt wurde am 23. August 2022 im Westen Brasiliens tot aufgefunden.

Lochmann bezeichnet folgende Unternehmen:
 Lochmann Filmtheaterbetriebe, Kinobetreiber in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Lochmann (Fernsehfamilie)
 Lochman